BMW E81, E82, E87, E88 — компактный автомобиль с задним приводом и продольным расположением двигателя.

Автомобиль выпускается с 2004 года. Последним автомобилем такого класса этого немецкого производителя был BMW 3 Compact (E36/5, E46/5). Машина имеет много общих решений с другими моделями. Так, передняя подвеска досталась от старшей модели — «Трёшки» E90: спереди стойки МакФерсон, сзади — многорычажка.

Модель позиционируется в зависимости от комплектации как пяти или четырёхместный автомобиль. Центральная часть приборной панели слегка повёрнута в сторону водителя, а вместо ключа зажигания — брелок и кнопка «START» над ним.

Машина выпускается в четырёх кузовах: 3- и 5-дверные хетчбэки (E81, E87) (сняты с производства), купе (E82) и кабриолет (E88).

Первоначально предлагалось три бензиновых двигателя: 1,6 л (115 л.с.), 2,0 л (130 л.с.) и 2,0 л (150 л.с.), а также два дизельных силовых агрегата объёмом 2,0 литра 122 л.с. и 163 л.с. В 2005 году линейка бензиновых моторов была дополнена 3-литровым двигателем мощностью 265 л.с. В 2007 году двигатели были модернизированы. В 2008 появился двигатель с двумя турбокомпрессорами, объёмом 3 литра и мощностью 306 л.с.

В апреле 2010 года общий объем производства превысил 1,000,000 автомобилей всех вариантов.

Вопреки ранним утверждениям, в декабре 2010 года BMW представила новую модель — BMW 1M (версия подготовленная спортивным подразделением BMW Motorsport). Базируясь на кузове E82 (купе 1-й серии первого поколения) данная версия имеет мало общего со своим прародителем, BMW 135. Переработано всё — тормоза (от М3 E92), дифференциал от M3 E46, расширенная колея под подвеску от M3 E92, 19-дюймовые колеса от M3 Competition Package, 3-литровый 6-цилиндровый рядный двигатель N54 с двойным турбонаддувом от BMW Z4 35IS мощностью 340 л.с. и 500 н.м момента в режиме «полного газа».

На трассе Top Gear данный автомобиль показал время меньшее, чем M3 E90/E92, Chevrolet Corvette C6, Noble M12 GTO-3R, Lotus Evora, Lexus IS-F, Lamborghini Gallardo Spyder и Ferrari 575.

Пилот Алексей Бункевич на трассе Нюрбургринг на данном автомобиле показал время 8.15 (неофициальное 8.12), что на 7 секунд быстрее BMW M3 E46 и почти на 24 секунды быстрее BMW 135.

Безопасность 
Автомобиль прошел тест Euro NCAP в 2004 году:

Двигатели

Примечания

Ссылки 
 1 серия на официальном сайте BMW

E87